

Onomastica
Jorio – variante del nome proprio di persona Iorio

Persone
Cristina Jorio – cantante italiana
Domenico Jorio – cardinale italiano
Laurent Jorio – medaglista francese
Paolo Jorio – regista, giornalista e conduttore radiofonico italiano

Pagine correlate
Iorio (disambigua)